Thutmosis ist die griechische Form eines altägyptischen Personennamens „Djehutimes“.

Herkunft und Bedeutung 
Ägyptisch Djehutimes (Djehuti mes[u]) - Ḏḥwtj ms [j.sw] → Thot ist geboren

Bekannte Namensträger 
Thutmosis ist der Geburtsname von vier ägyptischen Pharaonen in der 18. Dynastie:
 Thutmosis I.
 Thutmosis II.
 Thutmosis III.
 Thutmosis IV.

Name verschiedener Beamter:
 Thutmosis (Wesir, 18. Dynastie)
 Thutmosis (Wesir, 19. Dynastie)
 Thutmosis (Vizekönig von Kusch)

und eines ägyptischen Künstlers:
 Thutmosis (Bildhauer) (18. Dynastie)

sowie eines Kronprinzen:
 Thutmosis (Kronprinz) (18. Dynastie)

Altägyptischer Personenname
Theophorer Personenname